Міжконтинентальний кубок з футболу 1994 — 33-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1993—1994 італійський «Мілан» та переможець Кубка Лібертадорес 1994 аргентинський «Велес Сарсфілд». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 1 грудня 1994 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка єдиний раз за свою історію здобув «Велес Сарсфілд».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1993—1994
 Кубок Лібертадорес 1994

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1994 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1994 на transfermarkt  

1994 у футболі
1994
Футбольні змагання у Токіо
Грудень 1994